Słowo Śrinagar (w polskiej transkrypcji oficjalnej nazwy श्रीनगर w języku hindi) lub Srinagar (zapis oficjalnej nazwy angielskiej) może dotyczyć: 
 Śrinagar – miasto w Indiach, położone nad jeziorem Dal, letnia stolica terytorium związkowego Dżammu i Kaszmir
 Srinagar – miasto w północnych Indiach, w stanie Uttarakhand, na pogórzu Himalajów Małych
 Śrinagar – dystrykt w północnych Indiach, w terytorium związkowym Dżammu i Kaszmir